Die Fantome des Hutmachers ist der Titel folgender Werke:

 Die Fantome des Hutmachers (Roman), ein Roman von Georges Simenon aus dem Jahr 1949
 Die Fantome des Hutmachers (Film), eine Verfilmung von Claude Chabrol aus dem Jahr 1982